Ghetto kan syfta på:

 Ghetto – ursprungligen de kvarter eller stadsdelar där judar var hänvisade att bo, numera slumområde eller ett område med en viss etnicitet eller social klass se getto
 Ghetto (Akon sång) – en sång från 2005 av Akon på albumet Trouble
 Ghetto (Danmark) – en benämningen på ett områden som myndigheter i Danmark använder
 Ghetto Girls – en singel från 2001 av amerikanska hip hop-sångaren Bow Wow
 Ghetto Supastar – den amerikanske rapparen Pras debutalbum, släppt 1998
 Förort med hög kriminell status

Geografi

Italien 

 Ghetto (ort i Italien, Provincia di Treviso), Veneto, 
 Ghetto (ort i Italien, Provincia di Padova), Veneto, 

Robotskapade Italienförgreningar